Centrum Transferu Technologii UMK w Toruniu – instytucja UMK, której zadaniem jest wypracowywanie form współpracy między nauką i biznesem.

Lokalizacja 
Centrum znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Akademickiego, przy ul. Gagarina 5, w sąsiedztwie Wydziału Chemii i Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Charakterystyka 
Centrum powstało na początku 2014 roku w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Głównym zamierzeniem tej instytucji jest wdrażanie nowych technologii i wynalazków studentów i pracowników naukowo-badawczych Uniwersytetu i pomoc ich twórcom w procesie komercjalizacji. CTT przez 5 lat swojej działalności zrealizowało 17 projektów unijnych, a z jego wsparcia skorzystało 50 naukowców i specjalistów. W połowie 2020 roku instytucja znajdzie swoją siedzibę w dawnej Hali Technologicznej Wydziału Chemii.

Dorobek CTT 
Wiosną 2020 roku w CTT działało:
 31 spółek spin-off
 12 spółek spin-out

Prezesi

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna Centrum Transferu Technologii UMK w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika